Ла Оријентал има више значења:

 Ла Оријентал, Ла Ресинера (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Оријентал (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику